José Manuel Jiménez Berroa (1851-1917), un pianista i compositor cubà.
 José Manuel Chema Jiménez Sancho (1976-), un exfutbolista navarrès.
 José Manuel Mané Jiménez Ortiz (1981-), un futbolista andalús.